Fenrir – personaggio della mitologia norrena con le sembianze di un lupo
 Fenrir – satellite naturale minore del pianeta Saturno
 Fenrir Greyback – lupo mannaro della serie di Harry Potter
 Luxor (Fenrir) – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Fenrir – nome proprio di persona maschile
 Fenrir – manga scritto da Chūgaku Akamatsu e disegnato da Mioko Onishi
 Fenrir Inc – azienda informatica giapponese
 Fenrir Valley – valle dell'Antartide

Pagine correlate 
Fenris (disambigua)